Il singolare femminile del torneo di tennis Canada Open 1976, facente parte del Women's International Grand Prix 1976, ha avuto come vincitrice Mima Jaušovec che ha battuto in finale Lesley Hunt 6-2, 6-0.

Teste di serie
 Sue Barker (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1976